

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Krupówka – część wsi Raba Niżna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Krupówka – część wsi Trzemeśnia w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Krupówka – część wsi Ponice w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Rabka-Zdrój
 Krupówka – część wsi Zagórze w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Mucharz
 Krupówka – część wsi Gwoźnica Dolna w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec

Inne 
 Krupówka – potok. prawy dopływ rzeki Bóbr
 Krupówka – szczyt w Beskidzie Żywieckim, w Paśmie Policy

Zobacz też 
 Krupa, Krupice, Krupin, Krupińskie, Krupka, Krupki, Krupy